Toulouse — cidade da França, cuja grafia portuguesa é Tolosa
 Tolosa (Portugal) — localidade e freguesia do concelho de Nisa, Portugal
 Tolosa (Espanha) — município de Guipúscoa, País Basco
 138 Tolosa — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos